Gerard López Segú, un footballeur et entraîneur espagnol.
José Segú Soriano, coureur cycliste professionnel espagnol
Marta Segú,  joueuse de hockey sur gazon espagnole
Sergi López Segú, footballeur espagnol.
Patronyme hispanique